Giuseppe Bellusci (1989) – calciatore italiano
 Giuseppe Salvatore Bellusci (1888-1972) – insegnante e politico italiano

Pagine correlate
 Belluschi